Шотландский Премьер Дивизион 1988/1989 () — 92-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 13 августа 1988 года и закончился 13 мая 1989 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1988/1989
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1988 году
Спорт в Шотландии в 1989 году